Pompidou puede referirse a:

Georges Pompidou, Presidente de la República Francesa (1969 - 1974).
Centro Georges Pompidou, conocido edificio de París, que alberga un importante museo de arte contemporáneo.
Centro Pompidou de Málaga, sede española del Centro Georges Pompidou. Museo de arte contemporáneo.
Centre Pompidou-Metz.